Katowice – miasto wojewódzkie na Górnym Śląsku, na Wyżynie Katowickiej
 polskie statki morskie:
 SS Katowice – przedwojenny frachtowiec
 SS Katowice – masowiec typu B-32
 MS Katowice II – zbudowany w Bilbao w 1982
 Huta Katowice (1976)
 zakłady przemysłowe:
 Kopalnia Katowice
 Elektrociepłownia Katowice
 Huta Katowice

 media i kultura:
 Polskie Radio Katowice
 TVP Katowice
 Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek „Katowice Dzieciom”
 Galeria Katowice – galeria Okręgu Śląskiego ZPAF-u
 Katowice – singel niemieckiego DJ'a
 Estefilm Katowice
 Chór Opery Śląskiej Katowice

 filmy:
 Katowice – Donieck (1972)
 Huta Katowice (1973)
 Katowice przed mistrzostwami świata (1975)
 Katowice '96 (1996)

 stacje kolejowe i lotniska:
 Katowice (stacja kolejowa)
 Katowice Załęże
 Katowice Zawodzie
 Katowice Podlesie
 Lotnisko Katowice-Muchowiec
 Port lotniczy Katowice-Pyrzowice

 instytucje religijne:
 katowickie dekanaty archidiecezji Kościoła rzymskokatolickiego
 dekanat Katowice-Bogucice
 dekanat Katowice-Panewniki
 dekanat Katowice-Śródmieście
 dekanat Katowice-Załęże

 polskie kluby sportowe:
 istniejące:
 AWF Mickiewicz Katowice – drużyna koszykarska
 AZS-AWF Katowice
 AZS UŚ Katowice
 1. FC Katowice
 GKS Katowice
 Policyjny Klub Sportowy Katowice
 HC GKS Katowice, inaczej KKH Katowice
 MK Górnik Katowice
 MKS Pałac Młodzieży Katowice
 Naprzód Janów
 Rozwój Katowice
 Sparta Katowice
 rozwijające się:
 Podlesianka Katowice
 Hetman Katowice
 nieistniejące:
 EKS Kattowitz
 Dąb Katowice
 Górnik Katowice, inaczej Górnik 1920 Katowice
 Baildon Katowice, nazywany też Stal Katowice, czy Baildon Katowice
 Sparta Katowice
 Pogoń Katowice
 Centrum Body Club Katowice

 nieistniejące niemieckie kluby sportowe:
 Germania Kattowitz
 Diana Katowice
 1. FC Katowice
 Frischauf Kattowitz

 inne:
 Batalion ON „Katowice”
 Katowice Business Point – wieżowiec
 PKM Katowice – katowickie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
 PKS Katowice – katowickie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
 Stadion GKS Katowice
 WPK Katowice